

Películas 

 La historia más grande jamás contada, película estadounidense de 1965 sobre la vida de Jesús de Nazaret

Televisión 

 The Greatest Story Ever D'ohed, (La historia más grande jamás contada), episodio de la serie de animación Los Simpson

Libros 

 La historia más grande jamás contada… hasta ahora, libro de divulgación científica de Lawrence M. Krauss